Het chemisch element einsteinium (Es), met een atoommassa van ongeveer 252 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 18 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een uur).

In de natuur komt geen einsteinium voor: alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste ontdekte synthetische isotoop was 253Es in de fall-out van een waterstofbom, in 1952.

De kortstlevende isotoop van einsteinium is 240Es, met een halfwaardetijd van ongeveer 1 seconde. De langstlevende is 252Es, met een halfwaardetijd van 471,7 dagen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element